Planet Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Planet Creek (Comet River), Nebenfluss des Comet River in Queensland
 Planet Creek (Gregory River), Nebenfluss des Gregory River (Nicholson River) in Queensland